Asia Minor (Мала Азія) - одне з імен Анатолії.

 Asia minor (гурт)